El Torneig de Doha 2019, també conegut com a Qatar ExxonMobil Open 2019, és una competició tennística masculina disputada sobre pista dura que pertany a les sèries 250 de l'ATP. La 27a edició del torneig es va celebrar entre el 31 de desembre i el 5 de gener del 2019 al Khalifa International Tennis Complex de Doha, Qatar.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial 
 
 

2019
ATP Tour 2019